FFCC ist die Abkürzung für:

Fédération francaise de Camping et de Caravaning
Fédération française de la course camarguaise
Forward Face Crew Cockpit
Florida Film Critics Circle
Final Fantasy Crystal Chronicles

Abkürzung